Guillot est un patronyme qui peut faire référence à :
 Abel Joseph Guillot (1760-1827), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Adolphe Guillot (1836-1906), magistrat français et juge d'instruction ;
 Amélie Guillot-Saguez (1810-1864), photographe française ;
 Anatole Guillot (1865-1911), sculpteur, peintre et céramiste français ;
 Bernard Guillot (1950-2021), peintre et photographe français ;
 François Guillot (né en 1943), grimpeur et alpiniste français ;
 François Gilles Guillot, militaire français (1759-1818) ; 
 Gilles Guillot (1935-2013), comédien et metteur en scène français ;
 Guillot de Paris, rimeur auteur de : Le Dit des rues de Paris  édition 1300 ;
 Jean-Baptiste Guillot (1827-1893), pépiniériste et créateur de roses français ; 
 Isabelle Guillot (née en 1961), athlète française ;
 Jean Guillot (né en 1931), ancien footballeur français ;
 Jean Gaston Guillot (1882-1957), général français ;
 Kévin Guillot (né en 1992), coureur cycliste français ;
 Laure Albin-Guillot (1879-1962), photographe française ;
 Léon Guillot (1862-1913), dentiste et mutualiste français ;
 Louis Guillot (1844-1892), député de l'Isère ;
 Martial Guillot de Suduiraut (né en 1945), sculpteur français ;
 Maxime Guillot (1900-1944), résistant français ;
 Olivier Guillot (né en 1932), historien médiéviste français ; 
 Pierre Guillot :
 Pierre Guillot († 1568), dominicain, bienheureux catholique fêté le 30 novembre,
 Pierre Guillot (1855-1918), rosiériste français ;
 Pierre Guillot (né en 1942), organiste français ; 
 Roger Guillot (né en 1954), réalisateur français ; 
 René Guillot (1900-1969), écrivain français ;
 Sarita Vincent Guillot (1965-), personnalité du militantisme intersexe français ;
 Olga Guillot (1922-2010), chanteuse cubaine de boléro ; 
 Yves Guillot :
 Yves Guillot (1944-), un haut fonctionnaire français, préfet de la Haute-Marne de 2007 à 2009 ;
 Yves Guillot (1951-), un photographe français.

Voir aussi 
 Guillot, un album de bande dessinée
 Guillot-Gorju, médecin et acteur français (1600-1648)

Liens externes 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme